Walter Peak je název dvou hor:
 Walter Peak (Kanada) – hora na pomezí provincií Alberta a Britská Kolumbie v západní Kanadě 
 Walter Peak (Nový Zéland) – hora poblíž města Queenstown na novozélandském Jižním ostrově